Szabla drużynowo mężczyzn była jedną z konkurencji szermierczych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924. Zawody odbyły się w dniach 12-15 lipca. W zawodach uczestniczyło 80 zawodników z 14 państw.

Składy 

Każda ekipa mogła liczyć maksymalnie ośmiu zawodników. Do każdego meczu wybierano czterech zawodników.

 Argentyna

 Horacio Casco
 Carmelo Merlo
 Arturo Ponce
 Raúl Sola
 Santiago Torres

 Belgia

 Charles Delporte
 Robert Feyerick
 Félix, Count Goblet d'Alviella
 Léon Tom
 Jean-Pierre Willems

 Czechosłowacja

 Alexandr Bárta
 František Dvořák
 Josef Jungmann
 Luděk Opplt
 Otakar Švorčík

 Dania

 Jens Berthelsen
 Einar Levison
 Svend Munck
 Ivan Osiier
 Peter Ryefelt

 Francja

 Georges Conraux
 Henri de Saint-Germain
 Jean Jannekeyn
 Lionel Lifschitz
 Marc Perrodon
 Maurice Taillandier

 Grecja

 Ioannis Georgiadis
 Konstandinos Kodzias
 Konstantinos Nikolopoulos
 Tryfon Triantafyllakos

 Hiszpania

 Julián de Olivares
 Julio González
 Fernando Guillén
 Jesús López de Lara
 Jaime Mela

 Holandia

 Adrianus De Jong
 Jetze Doorman
 Hendrik Scherpenhuyzen
 Jan Van Der Wiel
 Maarten Van Dulm
 Henri Wyjnoldy-Daniels

 Polska

 Alfred Ader
 Adam Papée
 Konrad Winkler
 Jerzy Zabielski

 Stany Zjednoczone

 Laurence Castner
 Edwin Fullinwider
 Ernest Gignoux
 Arthur Lyon
 Chauncey McPherson
 Joseph Parker
 Albert Strauss
 Harold Van Buskirk

 Urugwaj

 Héctor Belo
 Santos Ferreira
 Domingo Mendy
 Pedro Mendy
 Conrado Rolando

 Węgry

 László Berti
 János Garay
 Sándor Pósta
 József Rády
 Zoltán Schenker
 László Széchy
 Ödön Tersztyanszky
 Jenö Uhlyarik

 Wielka Brytania

 Edward Brookfield
 Archibald Corble
 Robin Dalglish
 William Hammond
 Cecil Kershaw
 William Marsh

 Włochy

 Renato Anselmi
 Guido Balzarini
 Marcello Bertinetti
 Bino Bini
 Vincenzo Cuccia
 Oreste Moricca
 Oreste Puliti
 Giulio Sarrocchi

Wyniki 

Każda ekipa w grupie walczyła z każdą. Na jeden mecz pomiędzy dwiema drużynami składało się 16 walk (każdy zawodnik z każdym zawodnikiem drużyny przeciwnej). Walka trwała do czterech trafień.

Runda 1 

Dwie najlepsze drużyny awansowały do ćwierćfinału.

 Grupa A

 Grupa B

 Grupa C

 Grupa D

 Grupa E

Ćwierćfinały 

 Grupa A

Ekipa Włoch pokonała Belgię na trafienia 50-46.

 Grupa B

 Grupa C

Ekipa Francji pokonała Czechosłowację na trafienia 49-43.

Półfinały 

 Grupa A

Ekipa Czechosłowacji pokonała Argentynę na trafienia 47-45.

 Grupa B

Finał 

Ekipa Włoch pokonała Węgry na trafienia 50-46.

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924